Machiavelli (oder Macchiavelli) ist der Familienname folgender Personen:
 Beatrice Rangoni Machiavelli, italienische Politikerin
 Bernardo di Niccolò Machiavelli (1426/29–1500), Vater des Philosophen Niccolò Machiavelli
 Francesco Maria Machiavelli (1608/1610–1653), italienischer Kardinal und Patriarch
 Girolamo Machiavelli (1415–1460), italienischer Politiker
 Loriano Macchiavelli (* 1934), italienischer Autor
 Niccolò Machiavelli (1469–1527), italienischer Politiker, Philosoph, Geschichtsschreiber und Dichter
 Niccolò Machiavelli (1449–1516), Cousin und zeitgenössischer Namensvetter des berühmten Philosophen
 Nicoletta Machiavelli (1944–2015), italienische Schauspielerin
 Totto Machiavelli (1475–1522), jüngerer Bruder des Philosophen Niccolò Machiavelli

Machiavelli bezeichnet:
 (19730) Machiavelli, Asteroid
 Machiavelli (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke

Siehe auch:
 Machiavelli (Familie)
 Machiavellismus
 Makaveli